Fethard kan syfta på följande platser:

Irland 

 Fethard (ort i Irland, Munster), 
 Fethard (ort i Irland, Leinster), Loch Garman, 

Robotskapade Irlandförgreningar